Малая Владимировка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Малая Владимировка — село в Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Малая Владимировка — деревня в Медвенском районе Курской области.